Le tournoi de Nottingham 2008 s'est déroulé du 16 au  sur gazon en extérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Dmitri Toursounov est disqualifié lors de son premier match de double pour avoir quitté le court à la suite d'un désaccord avec le juge de touche. Il est également disqualifié pour le tableau de simple.
 La finale s'est jouée en indoor pour cause de mauvaise météo, sur une surface extrêmement rapide. Il n'y a eu que  pour y assister.
 Le tenant du titre Ivo Karlović remporte le tournoi en simple en battant Fernando Verdasco en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Bruno Soares et Kevin Ullyett s'imposent en finale face à Jeff Coetzee et James Murray. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nottingham
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Nottingham
Tennis en Angleterre en 2008
ATP 2008
Tennis en juin 2008